|-
| 145101 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145102 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145103 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145104 - ||  || 9 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145105 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145106 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145107 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145108 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145109 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145110 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145111 - ||  || 9 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145112 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145113 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145114 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145115 - ||  || 9 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145116 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145117 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145118 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145119 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145120 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145121 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145122 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145123 - ||  || 12 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145124 - ||  || 12 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145125 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145126 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145127 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145128 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145129 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145130 - ||  || 13 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145131 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145132 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145133 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145134 - ||  || 12 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145135 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145136 - ||  || 14 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145137 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145138 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145139 - ||  || 11 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145140 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145141 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145142 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145143 - ||  || 12 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145144 - ||  || 12 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145145 - ||  || 13 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145146 - ||  || 14 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145147 - ||  || 14 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145148 - ||  || 14 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145149 - ||  || 15 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145150 - ||  || 15 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145151 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145152 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145153 - ||  || 15 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145154 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145155 - || 2005 HD || 16 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 145156 - || 2005 HO || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145157 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145158 - ||  || 28 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 145159 - ||  || 27 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 145160 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145161 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145162 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145163 - ||  || 28 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145164 - ||  || 30 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145165 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145166 || 2005 JL || 3 mai 2005 || Wrightwood || 
|-
| 145167 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145168 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145169 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145170 - ||  || 5 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145171 - ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145172 - ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145173 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145174 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145175 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145176 - ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145177 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145178 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145179 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145180 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145181 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145182 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145183 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145184 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145185 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145186 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145187 - ||  || 1 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145188 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145189 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145190 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145191 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145192 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145193 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145194 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145195 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145196 - ||  || 4 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145197 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145198 - ||  || 4 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145199 - ||  || 4 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145200 - ||  || 4 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-